A competição de perseguição feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi realizada no Hualindong Ski Resort, em Yanqing, Pequim, em 13 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Perseguição feminino